Muzyka
 Paul Davis – amerykański piosenkarz, znany z przeboju „Do Right” z 1976 roku
 Paul Davis (1948–2008) – amerykański piosenkarz, znany z przebojów „I Go Crazy” (1977) i „'65 Love Affair” (1982)
 Paul Davis – brytyjski muzyk, współzałożyciel zespołu Happy Mondays

 Sport
 Paul Davis (ur. 1961) – brytyjski piłkarz grający na pozycji pomocnika
 Paul Davis (ur. 1962) – jamajski piłkarz, znany także jako Tegat Davis
 Paul Davis (ur. 1968) – brytyjski piłkarz grający na pozycji obrońcy
 Paul Davis (ur. 1984) – amerykański koszykarz